Оре́ха ( — «ухо») — испанская фамилия:

Фамилия 
 Ореха Агирре, Марселино (род. 1935) — испанский политик, министр иностранных дел Испании
 Майор Ореха, Хайме (род. 1951) — испанский политик, член Народной партии

Топоним 
 Ореха — город в Испании